Plaats in Indonesië
 Ngembal (Tutur), een plaats in het bestuurlijke gebied Pasuruan in de provincie Oost-Java
 Ngembal (Wajak), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java